Дже́ссика Ха́рмон (, род. 27 декабря 1985, Барри) — канадская актриса и режиссёр, наиболее известна по ролям в сериалах телеканала CW «Я — зомби» и «100».

Биография 
Джессика Хармон родилась в Барри (провинция Онтарио, Канада) в семье режиссёра Аллана Хармона и продюсера Синди Хармон. Является старшей сестрой актёра Ричарда Хармона.

В 2019 году вышла замуж за американского актёра Ленни Джейкобсона, с которым была знакома девять лет.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады